Роже Кроз'є (,  16 березня 1942, Брейсбридж, ОН —  11 січня 1996 Вілмінгтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1959 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 550 матчів у НХЛ, включаючи 32 матчі плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятна нагорода Дадлі «Реда» Гарретта — 1964
 Пам'ятний трофей Колдера — 1965
 Приз Конна Сміта — 1966
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1965

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Примітки

Посилання
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Уродженці Онтаріо
Померли у Вілмінгтоні (Делавер)